Тамело — белорусская фамилия.

 Тамело, Наталья — солистка Национального академического концертного оркестра Беларуси. Заслуженная артистка Беларуси.
 Тамело, Дмитрий Михайлович (род. 1992) — белорусский футболист.